Thames kan syfta på:

The Thames – en flod i England, se Themsen

Geografi
 Thames River (Ontario), i provinsen Ontario, Kanada
 Thames River (Connecticut), i delstaten Connecticut
 Waihou/Thames River, i Nya Zeeland
 Thames, New Zealand, en ort i Nya Zeeland
 Thames High School i Thames, Nya Zeeland
 Firth of Thames, en bukt på Nordön, Nya Zeeland
 Thames Chase, en skog i östra London, Storbritannien
 Thames Town, i Shanghai, Kina

Personer
 Eric Thames (född 1986), en professionell basebollspelare
 Marcus Thames (född 1977), en professionell basebollspelare
 José Ignacio Thames (1762–1832), en argentinsk statsman och präst

Transport
 , namnet på åtta krigsfartyg i Royal Navy
 Thames Trader, en tidigare brittisk lastbilsmodell av märket Ford

Övrigt
 Slaget vid Thames, del av 1812 års krig
 Thames Water, ett vattenverk i London
 Thames Television, ett före detta TV-bolag och nu ett TV-produktionsbolag
 Thames A.F.C., en tidigare fotbollsklubb i London
 Thames House, högkvarteret för den brittiska organisationen MI5
 Thames Rowing Club, en roddklubb som använder Themsen i Putney, London

Se även
 Thame, Oxfordshire, England.